

Personnalités 

 Bernard-Prudent Bruley (1715-1787), magistrat et trésorier général français ; 
 Famille Bruley (- siècle), famille champenoise ;
 Georges Bruley des Varannes (1864-1943), évêque catholique français, évêque de Monaco ;
 Georges-Prudent Bruley (1830-1898), magistrat français ;
 Joseph Bruley (1910-1999), journaliste français et écrivain régionaliste ;
 Marie-Claire Bruley (née en 1950), psychothérapeute et auteure française ;
 Prudent Bruley (1787-1849), préfet français ;
 Prudent-Jean Bruley (1759-1847), magistrat, maire de Tours, député ;
 Yves Bruley (né en 1969), historien français.

Lieux 

 Bruley, commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle, en région Grand Est.